För fartyget, se Vilppula (fartyg).

Filpula eller Vilppula (finska Vilppula) var en kommun i landskapet Birkaland i före detta Västra Finlands län. Filpula hade cirka 5 535 invånare och en yta på 571 km². Kommunen var enspråkigt finsk.

Mänttä sammanslogs med Filpula den 1 januari 2009. Den nybildade kommunen fick stadsstatus (Mänttä var stad sedan 1973) och namnet blev Mänttä-Filpula.

Före detta finländska kommuner
Mänttä-Filpula